Die TBL-Saison 2003/04 war die 38. Spielzeit der Türkiye Basketbol Ligi. 14 Teams, wobei jedes 26 Spiele absolvierte, nahmen daran teil. Die zehn besten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs.

Endstände 
 S = Siege, N = Niederlagen, P = Punkte

Führende der Spielerstatistiken

Play-offs 2004 
Das Viertel- und Halbfinale wird in den Play-off-Runden im Best-of-Five-Modus gespielt.
Das Finale im Best-of-Seven-Modus.

Vor der Viertelfinale qualifizierte sich Fenerbahçe gegen Türk Telekom und Tekelspor gegen Istanbul Teknik Üniversitesi.

Meister 
 Efes Pilsen Istanbul

2003
Basketballsaison 2003/04